Соревнования на кольцах среди мужчин на летних Олимпийских играх 1896 прошли 9 апреля. Приняли участие восемь спортсменов из трёх стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр
 Результаты соревнований